Перье́р-ан-Ож () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Дозюле. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14494.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 141 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 94 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 68 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 68 активных жителей работали 64 человека (35 мужчин и 29 женщин), безработных было 4 (4 мужчины и 0 женщин). Среди 26 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Перьер-ан-Ож 

Коммуны департамента Кальвадос